Woerden steht für

 eine Gemeinde in den Niederlanden, Provinz Utrecht, siehe Woerden

Woerden ist der Familienname folgender Personen:
 Henk van Woerden (1947–2005), niederländisch-südafrikanischer Autor und Maler
 Jan van Woerden (1499–1525), niederländischer evangelischer Märtyrer
 Peter van Woerden (1924–1990), Autor und Musiker